Хоназ — турецкий топоним. Может означать:
 Хоназ — город и район сельского типа.
 Хоназ (гора) — гора.
  — автодорожный тоннель через одноимённую гору.
  — национальный парк.